«Drowned World/Substitute for Love» — песня американской певицы Мадонны с её альбома 1998 года «Ray of Light». В августе 1998 года песня выпущена на отдельном сингле исключительно в странах Европы и Азии, причём основной прицел был сделан на рынок Великобритании, где сингл сумел попасть в высшую десятку национального чарта.

Именем композиции было названо гастрольное турне Мадонны, состоявшееся в 2001 году.

Содержание сингла 
 «Drowned World/Substitute for Love»
 Album version (5:09)
 Radio edit (4:45)
 BT & Sasha’s Bucklodge Ashram mix (9:29)
 BT & Sasha’s Bucklodge Ashram edit (4.02)
 «Sky Fits Heaven»
 Album version (4:47)
 Sasha’s the Drug Fits Face mix (7:23)
 Sasha’s The Drug Fits Face mix edit (4:08)
 Victor Caldererone mix (10:23)
 Victor Calderone Future mix (10:39)
 Victor Calderone Remix edit (5:49)

В записи принимали участие 
 Авторы: Анита Керр (Anita Kerr), Дэвид Коллинз (David Collins), Мадонна, Род МакКуин (Rod McKuen) и Уильям Орбит.
 Продюсеры: Мадонна и Уильям Орбит.
 Художественное оформление/Дизайн: Кевин Риган (Kevin Reagan).
 Фотограф: Ранкин (Rankin).

Видео 
Видеоклип на песню был снят Уолтером Стерном (Walter Stern) в Лондоне в июне 1998 года. Основное действие происходит внутри знаменитой гостиницы «Савой», а также рядом с ней. По сюжету Мадонна скрывается от преследующих её папарацци, что многим напомнило историю трагической гибели принцессы Дианы, случившуюся годом ранее.
Премьера видео в Европе состоялось 25 июля 1998 года, при этом оно оставалось недоступным для просмотра в Северной Америке вплоть до издания на DVD видеоколлекции певицы «Video Collection 93:99».

Чарты

Drowned World/Substitute for Love

Sky Fits Heaven 

 1 Sasha and Victor Calderone remixes.

Примечания

Ссылки 
 Текст песни «Drowned World/Substitute for Love»

Песни, написанные Мадонной
Песни, спродюсированные Мадонной
Песни, спродюсированные Уильямом Орбитом
Песни Мадонны
Синглы 1998 года
Песни по алфавиту
Песни 1998 года